es un personaje de ficción, creado para el manga y anime de Saiyuki, ya que no guarda relación con el personaje del libro `viaje hacia el oeste`. Es tranquilo, cortés e inteligente, además de estar siempre calmado y sonriente, aún en las peores situaciones. Él es quien se encarga de la labores más domésticas, como: cocinar, buscar una posada, comprar los víveres y conducir el jeep. 

Hakkai era originalmente un humano llamado Cho Gono. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño y acabó viviendo en un orfanato católico. No era un niño muy sociable e inclusive asustaba a los otros niños, ya que nunca sonreía. De grande se enamoró de una mujer llamada Kanan quien era su hermana, de la cual se había separado al nacer (este dato no es mencionado en el anime).

Personajes de manga y anime